Bogatzewen ist ein deutscher Ortsname:
 Bogatzewen (1927 bis 1945: Reichensee), Dorf im Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Bogaczewo (Giżycko), Ort im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Bogatzewen, (1927 bis 1945: Reichensee), Gut im Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Wola Bogaczkowska, Ort im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen